Bakovići est un toponyme qui peut désigner :

Bakovići, un village de la municipalité de Fojnica, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Bakovići, un village de la municipalité de Kolašin.